8. udgave af Healthy Ageing Tour fandt sted fra den 4. til 8. april 2018. Løbet var af UCI klassificeret som 2.1. Den samlede vinder af løbet blev hollandske Amy Pieters fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Amalie Dideriksen kørte for 
 Christina Siggaard kørte for Team Virtu Cycling Women
 Louise Norman Hansen kørte for Team Virtu Cycling Women
 Trine Schmidt kørte for Team Virtu Cycling Women
 Pernille Mathiesen kørte for det danske landshold
 Trine Holmsgaard kørte for det danske landshold
 Rikke Lønne kørte for det danske landshold
 Michelle Lauge Quaade kørte for det danske landshold
 Trine Andersen kørte for det danske landshold
 Mette Fischer kørte for det danske landshold

Etaperne

Løbet

1. etape

2. etape

3a. etape

3b. etape

4. etape

5. etape

Endeligt klassement

Eksterne henvisninger 
 
 

2018
Cykelløb i 2018